Зилер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Зилер, Вильгельм (1801—1885) — американский лютеранский пастор, поборник христианского образования, организатор Теологической семинарии Конкордия.
 Зилер, Эрнст (1893—1983) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал-лейтенант, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.
 Зилер, Эндрю Литлтон (род. 1941) — американский лингвист.